

Patronyme 

 Angelo Maria Morales (1954-), pseudonyme du chanteur italien Ken Laszlo ;
 Cali Morales (1974-), mannequin, présentatrice et animatrice télé française ;
 Carlos Emilio Morales (1939-2014), guitariste de jazz cubain ;
 Carlos Luis Morales (1965-2020), joueur de football international équatorien ;
 Carlos Morales Troncoso (1940-2014), homme politique dominicain ;
 Carmelo Morales (1930-2003), coureur cycliste espagnol ;
 Cristóbal de Morales (v. 1500-1553), compositeur espagnol ;
 David Morales (né en 1962), DJ et producteur américain ;
 David Morales Ramírez (né en 1971), danseur de flamenco et chorégraphe espagnol ;
 Elina González Acha de Correa Morales (1861-1942), géographe argentine ;
 Esai Morales (né en 1962), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Esdras Morales (né en 1994), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Evo Morales (né en 1959), leader syndical et homme politique bolivien ;
 Ezequiel Morales (né en 1974), triathlète argentin ;
 Félix Morales (né en 1953), basketteur cubain ;
 Francisco Morales Bermúdez Cerruti (1921-2022), homme politique et militaire péruvien ;
 Gregorio Morales (né en 1952), poète, écrivain et essayiste espagnol ;
 Jan Paul Morales (né en 1986), coureur cycliste philippin ;
 
 Johnny Morales Aquino (né en 1983), coureur cycliste guatémaltèque ;
 Juan Morales (né en 1948), athlète cubain ;
 Juan Antonio Morales (né en 1969), basketteur espagnol ;
 Julio Morales (1945-2022), footballeur et entraîneur uruguayen ;
 Kaleth Morales (1984-2005), chanteur et compositeur colombien ;
 Lia Correa Morales de Espinosa-Viale (1893-1975), peintre argentine ;
 Luis de Morales (v. 1510- v. 1586), peintre espagnol ; 
 
 María Luz Morales (1899-1980), journaliste et écrivaine culturelle pionnière du  siècle ;
 Mario Morales (19?-), acteur et producteur espagnol ;
 Mercedes López-Morales (1973-), astrophysicienne hispano-américaine ;
 Miguel Treviño Morales (né en 1970), narcotrafiquant mexicain ;
 Natalie Morales (née en 1985), actrice de télévision ;
 Natalie Morales (née en 1972), animatrice de télévision ;
 Pablo Morales (né en 1964), nageur américain ;
 Pedro Morales (1942-2019), catcheur portoricain ;
 Pedro Morales Flores (né en 1985), footballeur mexicain ;
 Rafael Morales (1892-1932), footballeur espagnol ;
 Ramón Morales (né en 1975), footballeur mexicain ;
 René Bedia Morales (1923-1956), révolutionnaire opposé au régime de Fulgencio Batista ;
 Roberto Morales (né en 1937), coureur cycliste espagnol ;
 Vicente Morales Duárez (1755-1812), député aux Cortes de Cadix ;
 Víctor Morales (1905-1938), footballeur chilien.

Dans la fiction 
 Miles Morales personnage de fiction de Marvel Comics ;

Lieu 

 Morales, ville du Guatemala.
 Morales, municipalité du département de Bolívar en Colombie.
 Morales, municipalité du département de Cauca en Colombie.

Chanson 
 Chanson pour Morales est une chanson de Didier Bénureau.
Patronyme hispanique